Jannot ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-René Jannot (* 1936), französischer Archäologe und Etruskologe
 Véronique Jannot (* 1957), französische Sängerin und Schauspielerin